Lepoluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lepoluoto (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Lepoluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar